Алекса́ндр Проко́пьев: Прокопьев, Александр Сергеевич (род. 1986) — российский предприниматель, депутат Государственной Думы РФ VI и VII созывов.
 Прокопьев, Александр Юрьевич (род. 1971) — российский хоккеист и тренер.